Сергей Георгиевич Глазунов () — учёный в области материаловедения; доктор технических наук (1963), профессор (1970).  Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Биография 
С. Г. Глазунов родился 30 июля 1908 года в городе Шадринске Шадринского уезда Пермской губернии, ныне город областного подчинения Курганской области.

В 1917 году от чахотки умерла мать, Агния Васильевна, а в 1920 отец, Георгий Порфирьевич, первый редактор городской газеты «Исеть». Вместе со старшей сестрой и младшим братом Сергей попал в приют (Сестра, Зина, умерла в приюте; о судьбе брата Петра ничего не известно). Здесь же - в трудовой коммуне - Сергей получил среднее образование и в 1927 г. отправил документы в Свердловск для поступления в Уральский политехнический институт. Однако документы были утеряны, и к экзаменам Глазунов С.Г. допущен не был. Он остался в городе, работал сначала в переплётной мастерской, а после её закрытия - у частного переплётчика.

В 1928 г. Глазунов С.Г. поступил в УПИ на факультет цветных металлов и параллельно проводил занятия по математике для выпускников рабфака. В 1930 г. институт был реорганизован, и факультет перевели в Москву, где был создан Московский институт цветных металлов и золота, который Глазунов С.Г. закончил в 1932 г. В этом же году поступил на работу во Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ), став одним из первых его сотрудников.

В конце 1940 года Глазунов С.Г. был командирован в Германию в качестве технического специалиста по приёмке полуфабрикатов из алюминиевых и магниевых сплавов. После начала войны, в июне—декабре 1941 года находился в пересыльном лагере на территории бывшей Югославии. Затем, в числе других, был отправлен в Турцию для обмена на граждан Германии. После возвращения в СССР назначен заместителем начальника лаборатории ВИАМ, где решил проблему отливки конструкции лафета самолётной пушки. В 1944—1945 гг. находился в бригаде учёных ВИАМ по ремонту техники на 2-м Белорусском фронте. Член ВКП(б) С.Г. Глазунов воинского звания не имел.

В 1947—1949 гг. был техническим представителем СССР по приёмке металлов в Великобритании.

В 1951—1980 гг. — начальник лаборатории титановых сплавов ВИАМ. Один из организаторов международных конференций по титану, 1-я прошла в 1968 году в Лондоне; 3-я — в 1976 в Москве, 9-я — в 1999 в Санкт-Петербурге (последняя 11-я — в 2007 в Киото (Япония), после смерти учёного).

В 1981—1996 гг. — начальник сектора новых технологий и интерметаллидных сплавов.

В 1997—1999 гг. — консультант в ВИАМ.

Сергей Георгиевич Глазунов умер 4 июля 2001 года в Москве. Похоронен  Москвы (участок № 16).

Научная деятельность 
В первые годы своей научной деятельности в ВИАМе Глазунов С. Г. работал в области алюминиевых сплавов и был одним из авторов создания высокопрочных сплавов марки «ВВ» и одним из инициаторов внедрения фасонного алюминиевого литья в самолётостроении. Разработал высокопрочные алюминиевые сплавы АЛ7, АЛ9 и др.

При работе с алюминиевыми сплавами Глазунов С.Г. обратил внимания на титан как модификатор сплавов. Им была разработана титан-алюминиевая лигатура с 5%-ным содержанием титана. После этого микролегирование алюминиевых сплавов титаном вошло в промышленную технологию. В 1933 г. в научно-техническом журнале «Техника воздушного флота» была опубликована его статья «Изготовление алюмо-титановых лигатур».

Является одним из основоположников отечественной науки о титане и организатором его промышленного производства. Внес большой вклад в разработку технологии получения высококачественного титана из отечественных руд, технологии и оборудования для вакуумной дуговой плавки и фасонного литья, промышленной технологии производства титановых полуфабрикатов, а также в освоение титановых сплавов в авиационной и ракетно-космической отраслях промышленности. Под его руководством проведены фундаментальные исследования в области металловедения титана, на основе которых разработано более 30 титановых сплавов.

Автор более 200 научных трудов, в том числе 5 монографий по титановым сплавам. Получил 78 авторских свидетельств и патентов.

Избранные труды

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны II степени, 4 апреля 1945 года
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За оборону Москвы»
 Ленинская премия, 1961 год
 Государственная премия СССР, 1978 год
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР

Семья 
Сергей Георгиевич Глазунов был женат. Жена (третья) — Щёткина Галина Сергеевна (1925—1996). Дети: дочь Эльвира (от первого брака), сын Сергей (от третьего).

Увлечения 
Увлекался спортом (теннис, лыжи и горный туризм).

Ссылки 
 Сайт ВИАМ

Примечания 
    

Члены КПСС
Выпускники Московского института цветных металлов и золота (до 1959)
Материаловеды России
Сотрудники ВИАМ
Персоналии:Екатеринбург
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР